Ciemniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Ciemniewo, village du powiat de Ciechanów
 Ciemniewo, village du powiat de Maków 
 Ciemniewo, village du powiat de Płońsk